Macabuna är ett släkte av svampar. Macabuna ingår i familjen Phakopsoraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Macabuna